Příjmení Petřík znamená malý Petr a nosí jej tyto osobnosti:

 Aleš Petřík (* 1979) – český basketbalista
 Emanuel Petřík (?–1973) – český fotbalista
 Emerich Václav Petřík (1727–1798) – český violoncellista, varhaník a skladatel
 Emil Petřík (1925–2001) – český novinář a publicista
 Jan Petřík (1929–???) – český a československý politik z Ostravska, poslanec FS za normalizace
 Jan Petřík z Benešova (1499–1559) – český pedagog, překladatel a kronikář
 Jaroslav Petřík (* 1936) – český politik
 Jaroslav Petřík (scenárista) (1941–1990) – český scenárista a dramaturg
 Josef Petřík – vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Václav Petřík (1885–1957) – československý generál
 Milada Petříková-Pavlíková (1895–1985) – česká architektka, manželka Theodora
 Milan Petřík (* 1963) – český fotbalový trenér
 Miroslav Petřík (1931–???) – český politik KSČ, během normalizace český ministr zemědělství
 Rudolf Petřík (1894–1946) – kolaborant v období druhé světové války, popraven
 Theodor Petřík (1882–1941) – český architekt, manžel Milady
 Vladimír Petřík (* 1939) - český fotbalista

Podobná příjmení 
 Petrík
 Petřina
 Petříček
 Petr
 Petráš

Česká příjmení